Кобергер (, ) — німецьке і англійське прізвище.

Відомі носії 
 Аннеліз Кобергер (*1971) — новозеландська гірськолижниця, олімпійська медалістка.
 Антон Кобергер (1440—1513) — німецький друкар, видавець і книготорговець епохи інкунабул.